Reserva Forestal de Gishwati (del seu nom en anglès Gishwati Forest Reserve), reserva natural a l'entorn del bosc de Gishwati, a Ruanda
 GFR Media (de l'acrònim en castellà Grupo Ferré-Rangel), grup de mitjans de comunicació més gran de Puerto Rico
 Grand Funk Railroad, grup de rock dur dels Estats Units
 Grup Feroviar Român, companyia privada de ferrocarril de Romania
 Taxa de filtració glomerular (del seu nom en anglès Glomerular Filtration Rate), mesura de la filtració de la sang en els glomèruls del ronyó
 Reactor ràpid refrigerat per gas (del seu nom en anglès Gas-cooled Fast Reactor), tipus de reactor nuclear tèrmic de fissió
 Gfr també és l'abreviatura de gefreiter, grau militar de tropa en alguns països